Voxtorps socken kan syfta på:

Voxtorps socken, Jönköpings län
Voxtorps socken, Kalmar län

Se även 
 Våxtorps socken, Hallands län
 Voxtorp